Archieparchia Mosulu (chaldejska)
 Archieparchia Mosulu (syryjskokatolicka)